

Televisione 
Love Child – serie tv (2014-in corso)

Cinema 
Love Child – film del 1982 diretto da Larry Peerce

Letteratura 
 Love Child – romanzo di Andrew Neiderman del 1986
Due famiglie, un segreto (Love Child) – romanzo di Patricia Coughlin, n. 197 de I nuovi bestsellers

Musica 
Love Child – album di Diana Ross & The Supremes del 1968
Love Child – singolo di Diana Ross & The Supremes del 1968, dall'album omonimo; una cover è stata realizzata dagli Heaven (Where Angels Fear to Tread)
 Love Child – traccia dell'album Come Taste the Band dei Deep Purple del 1975; una cover è stata realizzata dai Blue Murder (Nothin' But Trouble)
 Love Child – traccia dell'album Balls to the Wall degli Accept del 1983